Лёвковщина или Левковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Левковщина — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Лёвковщина — агрогородок в Чаусском районе Могилёвской области.